NGC 4872 (другие обозначения — MCG 5-31-68, ZWG 160.230, DRCG 27-130, PGC 44624) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4872
Волосы Вероники (созвездие)
Скопление Волос Вероники
Линзообразные галактики